Ранчо (; ) — участок земли, включающий различные сооружения, отданный в основном под скотоводство. Также «Ранчо» может означать:

Кино и телевидение 
 «Ранчо» — американский телесериал (2016—2020).
 «Ранчо» — эпизод (2017) телесериала «Мужчина ищет женщину».

Топоним 
  — город в Аргентине.
Составные топонимы
 Ранчо-Кукамонга — город в Калифорнии.
 Ранчо Ла-Брея — комплекс битумных озёр в Калифорнии.
 Ранчо-Мираж — город в Калифорнии.
 Ранчо-Нуэво — поселение в Мексике.

См. также 

 Ранчо любви — фильм.
  — тип ранчо, ориентированного на туристов.
  — архитектурный стиль.
 Соус ранч () — американская салатная заправка.
 The Ranch — музыкальная группа.
 Ранчерия — тип небольшого поселения.
 Talbot Matra Rancho — автомобиль.
  — реабилитационный центр в Калифорнии.
 
  (значения)
  — обзорная статья.